Hanalei peut désigner divers lieux touristiques au nord de l'île de Kauai (archipel d'Hawaï, États-Unis) :

 Hanalei (village), lieu de naissance de surfeurs, comme Andy Irons ou Roy Powers
 , une des American Heritage Rivers

Et :

 La  (ou baie d'Hanalei), zone de plage et de surf
 La  (ou jetée d'Hanalei), lieu historique et touristique
 Le  (ou ), une des National Wildlife Refuges des États-Unis
 La vallée de Hanalei (ou vallée d'Hanalei, vallée Hanalei), la région des précédents

Mais aussi :

 , un groupe de rock des États-Unis